Карбо́вка () — село на Украине, находится в Гайсинском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520882403. Население по переписи 2001 года составляет 1102 человека. Почтовый индекс — 23725. Телефонный код — 4334.
Занимает площадь 3,804 км².

Уроженцы 
 Ананий Волынец (1894—1941) — заместитель уездного комиссара Гайсина после февральской революции 1917 г., активный эсер, начальник местной милиции, впоследствии видный руководитель антибольшевистского крестьянского вооружённого сопротивления на Гайсинщине, командир 61-го и 13-го полков Армии УНР, командир Гайсинско-Брацлавской бригады. Известен как организатор массового террора против мирного (преимущественно еврейского) населения в период Гражданской войны.

Адрес местного совета 
23725, Винницкая область, Гайсинский р-н, с.Карбовка, ул.Ленина, 69а

Ссылки 
 Карбовка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Гайсинского района